Helion (chemie), heliumkern
Helion (meteoriet)
Hélion de Villeneuve (1270-1346), middeleeuwse ridder
Jean Helion (1904-1987), Frans schilder
Helion Lodge
Helion, personage uit The Golden Age-trilogie
Helion (uitgeverij), een Poolse uitgeverij